Noboru ist der Name folgender Personen:

 Noboru Iguchi (* 1969), japanischer Filmregisseur und Schauspieler
 Noboru Nakamura (1913–1981), japanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Noboru Okamoto (1932–2021), japanischer Mangaka
 Noboru Shinoda (1952–2004), japanischer Kameramann

 Noboru Terada (1917–1986), japanischer Schwimmer
 Noboru Ueda (* 1967), japanischer Motorradrennfahrer

 Masaoka Noboru (1867–1902), japanischer Dichter und Schriftsteller
 Ōshiro Noboru (1905–1998), japanischer Mangaka
 Otsubo Noboru (1911–1973), japanischer Romanschriftsteller
 Takeshita Noboru (1924–2000), japanischer Politiker

Noboru bezeichnet außerdem:

 (4807) Noboru, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Jitsuroku Andō Noboru Kyōdōden: Rekka, japanischer Gangster-/Yakuza-Film von Takashi Miike (2002)